De Rally van Griekenland 1984, formeel 31st Rothmans Acropolis Rally, was de 31e editie van de rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 129e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Athene.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grie
Rally van Griekenland